Славейково () — название населённых пунктов в Болгарии:

 Славейково — село, община Провадия Варненской области.
 Славейково — село, община Дряново Габровской области.
 Славейково — село, община Елхово Ямболской области.